Хейдон, Бенджамин Роберт (1786—1846) — английский художник, мастер портретной и исторической живописи.
 Хейдон, Джон (1629 — ок.1667) — английский мыслитель-неоплатоник, оккультист, розенкрейцер.
 Хейдон-Джонс, Энн (род. 1938) — британская теннисистка, один из лидеров женского тенниса в 1960-е годы.

См. также 
 Хэйдэн